Мадонна милосердия () — картина маслом (размер 155×123 см), написанная Эль Греко в 1603—1605 годах. Находится в больнице Hospital de la Caridad в Ильескасе, Испания.

История 
18 июня 1603 Эль Греко получил заказ на произведение, которое должно было украсить алтарь церкви Девы Милосердия, принадлежащей больнице де ла Каридад в городке Ильескас на полпути между Толедо и Мадридом. Согласно договору основной алтарь должен был содержать четыре полотна: Мадонна Милосердия, Коронация Девы Марии, Благовещение и Рождество. Этот проект художник выполнил в сотрудничестве со своим сыном Хорхе Мануэлем Теотокопулосом. В настоящее время картина находится в алтаре церкви той же больницы — Hospital de la Caridad в Ильескасе, Испания.

Примечания

Ссылки 
 Мадонны Милосердия
 The Madonna of Charity 1603-05

Картины Эль Греко
Изображения Девы Марии